Acanthothecis abaphoides es un liquen descrito por primera vez por William Nylander; obtuvo su nombre actual por Staiger Y Kalb. Acanthothecis abaphoides está incluido en el género Acanthothecis, y la familia Graphidaceae. La especie no ha sido encontrada en Suecia.

Referencias 

  Wikimedia Commons tiene medios de comunicación relacionados con: Acanthothecis abaphoides.Imágenes y medios de comunicación

  Wikispecies tiene información acerca de Acanthothecis abaphoides.Lista de especies

Ostropales